Entei puede referirse a:

 Un personaje de la serie manga Inuyasha. Ver Entei (Inuyasha).
 Un Pokémon legendario. Ver Entei (Pokémon).

en:List of Pokémon (202–251)#Entei